

Części miejscowości w Polsce 
 Wyżny Koniec – część miasta Krynica-Zdrój
 Wyżny Koniec – część wsi Łosie w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Ropa
 Wyżny Koniec – część wsi Czarna w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Uście Gorlickie
 Wyżny Koniec – część wsi Gładyszów w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Uście Gorlickie
 Wyżny Koniec – część wsi Smerekowiec w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Uście Gorlickie
 Wyżny Koniec – część wsi Bielanka w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Gorlice
 Wyżny Koniec – część wsi Rozdziele w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Lipinki
 Wyżny Koniec – część wsi Wapienne w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Sękowa
 Wyżny Koniec – część wsi Milik w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Muszyna
 Wyżny Koniec – część wsi Nowa Wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łabowa
 Wyżny Koniec – część wsi Przysietnica w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Stary Sącz